Donovan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Donovan
 Barry J. Donovan